La Croisière peut désigner :
 La Croisière, un film français de Pascale Pouzadoux sorti en 2011.
 La Croisière, une série française de Pascal Lahmani, diffusée sur TF1 en 2013.
 La Croisière, un hameau et carrefour routier du département de la Creuse.
 Gare de Bollène-La Croisière, gare ferroviaire française située à La Croisière, au lieu-dit de Bollène, dans le département du Vaucluse.

Voir aussi